Mihály Mayer (en hongrois : Mayer Mihály) est le nom de plusieurs personnalités hongroises : 
 Mihály Mayer (1933-2000), un joueur de water-polo ;
  (né en 1941), un évêque catholique.